John Paintsil – allenatore di calcio ed ex calciatore ghanese
 Joseph Paintsil – calciatore ghanese
 Seth Paintsil – calciatore ghanese